Retico – piano stratigrafico del Triassico
 ciò che è pertinente all'antico popolo dei Reti
 Lingua retica
 Georg Joachim Rheticus o Retico – matematico e astronomo austriaco